Борти — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Брожа — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Брожа — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.